Een verkeersweg:
 N155 (België)
 N155 (Frankrijk)
 N155a (Frankrijk)
 N155 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing